Saros 160 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 13 mei 2181 t/m 20 juni 3443. Deze serie duurt 1262 jaar en 38 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 24 t/m 94.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus